Riikansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Riikansaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Riikansaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Riikansaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar